Marguerie est un nom de lieu, et un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Personnalités 

 François Marguerie de la Haye (1612-1648), explorateur et interprète en Nouvelle-France ;
 Henri de Marguerie (1868-1947), sénateur de la Moselle ;
 Jean-Jacques de Marguerie (1742-1779), mathématicien français ;
 René Marguerie (1847-1925), magistrat français, vice-président du Conseil d'État.

Noms de lieux 

 Ferme de la Marguerie, à Étréham (Calvados), monument historique.